Вълна е омограф (многозначна дума) в българския език, който може да се отнася за:

 Вълна̀ – периодична или непериодична промяна на физическите параметри на дадена система, причинена от действие или взаимодействие, която се разпространява с крайна скорост, зависеща от характеристиките на средата.
 Въ̀лна — косми на различни видове животни (най-често овце), които имат стопанско значение като материал в текстилната промишленост

От първото значение са произлезли и много научни термини:
 Електромагнитни вълни — вълни от електромагнитно поле, които в зависимост от честотата си биват наричани радиовълни или микровълни. Инфрачервената, видимата и ултравиолетовата светлина, рентгеновите и гама-лъчите също могат да се разглеждат като електромагнитни вълни, но и като частици съгласно Корпускулярната теория.
 Звукови вълни - вибрации на въздуха, разпознавани чрез слуха
 Земетръсни вълни – трептения в земните породи
 Гравитационна вълна – смущение в гравитационното поле